Znane postacie noszące nazwisko „Kochański”:

 Adam Adamandy Kochański (1631–1700) – polski uczony i duchowny katolicki
 Filip Kochański (ur. 1875) – pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego
 Janusz Kochański (ur. 1930) – oficer polskiego wywiadu, podpułkownik Bezpieczeństwa Publicznego
 Krzysztof Kochański (ur. 1958) – polski pisarz, autor utworów fantasy i science fiction
 Paweł Kochański (1887–1934) – polski skrzypek
 Stanisław Kochański (1876–1937) – działacz socjalistyczny i komunistyczny, uczestnik rewolucji lutowej i październikowej, funkcjonariusz Czeki.
 Wacław Romuald Kochański (1878–1939) – polski skrzypek
 Witold Kochański (1911–1992) – polski literaturoznawca, pedagog, znawca kultury serbołużyckiej, filozof